Skutsch ist

 der deutsche Name der Stadt Skuteč in Tschechien, siehe  Skuteč

und ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Skutsch (1861–1951), deutscher Arzt und Gynäkologe
 Franz Skutsch (1865–1912), deutscher Altphilologe
 Otto Skutsch (1906–1990), deutscher Altphilologe
 Rudolf Skutsch (1870–1929), deutscher Ingenieur